Кубель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Население — 192 человека (на 2010 год). Расстояние — 112 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы